Grandfontaine (Baixo Reno)
 Grandfontaine (Doubs)